Hans Willems ist der Name folgender Personen:

* Hans Willems (Segler) (* 1934), niederländischer Segler, Olympiateilnehmer 1964
 Hans Willems (Rennfahrer), belgischer Automobilrennfahrer